Wu je několik čínských příjmení – ; ; ; ; ; ; :

 Císařovna Wu (Čcheng-chua) (1449–1509) – císařovna říše Ming, manželka čísaře Čcheng-chuy
 Wu Ce-tchien (624–705) – manželka tchangského císaře Kao-cunga, od 690 vládnoucí císařovna
 Wu Chan-siung (* 1981) – čínský sportovní šermíř
 Wu Fa-siang (kolem 1578 – po 1657) – čínský učenec a vydavatel
 Wu Kchuan (1435–1504) – čínský kaligraf, básník, esejista a úředník
 Wu I (* 1939) – čínská politička, místopředsedkyně vlády ČLR a členka politbyra ÚV KS Číny
 Wu Pang-kuo (* 1941) – čínský politik, předseda stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců a člen stálého výboru politbyra ÚV KS Číny
 Wu Pin (malíř) – čínský malíř konce 16./začátku 17. století
 Wu Ping (1595–1648) – byl čínský dramatik
 Wu San-kuej (1612–1678) – čínský generál a regionální vládce
 Wu Šeng-li (* 1945) – čínský admirál a velitel námořnictva ČLR
 Wu Tchien-ming (1939–2014) – čínský filmový režisér
 Wu Ťing-c’ (1701–1754) – čínský spisovatel
 Wu Ťing-jü (* 1987) – čínská taekwondistka
 Wu Ti (tenista) (* 1991) – čínský tenista

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení